Anna av Hessen-Darmstadt (), född 25 maj 1843 i Bessungen i Hessen, död 16 april 1865 i Schwerin i Mecklenburg-Schwerin, var en storhertiginna av Mecklenburg-Schwerin genom giftermålet med hertig Fredrik Frans II.

Biografi 

Anna övervägdes länge för äktenskap med den brittiske tronföljaren (senare Edvard VII av Storbritannien), men valdes bort av prinsens mor, Viktoria I av Storbritannien på grund av sina nervösa ryckningar. Hon blev dock gift 1864 med Fredrik Frans, som tyckte att hon med sin fromhet och blyghet påminde om hans förra fru. Hon avled i barnsängsfeber i samband med födseln av hennes enda barn, Anna.

Anfäder

Referenser 

 
 
 

Tyska hertiginnor
Födda 1843
Avlidna 1865
Kvinnor